92-й чемпионат Франции прошёл в Ажене с 19 по 27 августа 2017 года.

В тай-брейке за первое место победил Этьен Бакро 3½ : 2½ (+1 −0 =4).

 Категория: 14 (средний рейтинг: 2590).
 Контроль времени: 90 минут на первые сорок ходов, потом 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 

Чемпионаты Франции по шахматам
2017 год в шахматах
Август 2017 года
Спорт во Франции в 2017 году